

Населені пункти та їхні частини

 Ґожень — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґожень — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґожень — частина міста Злотория в Злоторийському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки